Сезон 1988/89 стал для «Милана» 55-м в чемпионате Италии. В этом сезоне команда завоевала свой третий Кубок европейских чемпионов, а также первый в истории Суперкубок Италии. В Серии А клуб стал третьим.

Летом 1988 года «Милан» приобрёл полузащитника лиссабонского «Спортинга» Франка Райкарда. Это стало возможным благодаря смягчению лимита на иностранных футболистов в чемпионате Италии. Таким образом в «Милане» под руководством главного тренера Арриго Сакки сложилось голландское трио, состоявшее из Рууда Гуллита, Марко ван Бастена и Франка Райкарда, которое долгое время играло ключевую роль в команде.

24 мая 1989 года в финальном матче Кубка европейских чемпионов, который проходил в Барселоне на стадионе «Камп Ноу», «Милан» встретился с клубом «Стяуа» из Бухареста. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу «россонери». По два гола в ворота бухарестского клуба забили Рууд Гуллит и Марко ван Бастен.

Чемпионат Италии сезона 1988/89 «Милан» завершил на третьем месте, уступив «Интеру» 12 очков, а, занявшему второе место «Наполи» — одно.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето

Зима

Ушли из клуба

Лето

Зима 
Трансферные сделки не совершались

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Италии

1-й групповой этап

2-й групповой этап

Суперкубок Италии

Кубок чемпионов

1-й раунд

2-й раунд

1/4 финала

1/2 финала

финал

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|}

Бомбардиры

Литература

Примечания 

1988